Oak Harbor (Ohio)
Oak Harbor (Washington)

Desambiguações de topônimos